rzut poziomy (fizyka)
 rzut poziomy (geometria)